NAH!, también conocida como Revista NAH!, es una revista argentina de humor. La publicación mezcla el humor satírico con el paródico y el absurdo, y es de tono apolítico.  

Revista NAH! surgió como una válvula de escape de ideas y humor de un grupo de creativos publicitarios de distintas agencias. Al crecer como proyecto, Sebastián Rodas ( director creativo y redactor de la revista) y Hernán Tchira (director creativo), junto con otros creativos, vieron la posibilidad de crear su propia agencia llamada NAH! Contenidos. El objetivo de la productora es crear y filmar humor, potenciar guiones de agencias y realizar para distintos medios, diversos formatos con tono de humor. "Somos la Revista NAH!, ahora también somos NAH! Contenidos, tenemos siempre dando vueltas NAH! Comics y la idea es que todo lo que hacemos, vos puedas decir: NAH!"El primer número salió publicado en diciembre de 2001. Con periodicidad irregular, la revista se encuentra actualmente en pausa, habiendo llegado al número 32. Su última tirada se estimaba en 10.000 ejemplares."En cualquier momento sacamos un nuevo número" es nuestro hit de los últimos 3 años.

Personajes 
Algunos de sus personajes ficticios recurrentes son Andrés Quaranta, Juanse Almíbar, Jorge Natas, Doctor Birome, Inés Pequinés, Hernán Molder, Dana "Escotes" Escóli y Rodo, el jefe.

Secciones frecuentes 
 Cuando la realidad supera a NAH!
 Expedientes secretos Y
 Inés Pequinés: Psicóloga de mascotas
 Tus 25 cm² de fama

Ediciones impresas 
 NAH! 1: Jazmín diabólico (diciembre 2001)
 NAH! 2: Alien pierde su nave en partido de truco (noviembre 2002, segunda edición octubre 2003, tercera edición abril 2006)
 NAH! 3: Descubren un "puto el que lee" en un papiro egipcio (abril/mayo 2003)
 NAH! 4: Un ciego resolvió el cubo mágico ("Tarantino Collection") (2003)
 NAH! 5: Elige tu propia locura 1: Tu nombre en clave es Partuza (octubre 2003)
 NAH! 6: NAHvidad: Papá Noel ¿era gay? (marzo 2004)
 NAH! 7: Gatos nazis (julio 2004)
 NAH! 8: Encuentran un preservativo usado en Marte (La edición de la gente) (febrero 2005)
 NAH! 9: 1&3 Remix
 NAH! 10: No Molestar! Michael Fox (gratis)
 NAH! 11: ENANAH! (2005)
 NAH! 12: Ejecutivo se zarpa con pomada rejuvenecedora (2005)
 NAH! 13: El Tráfico: Passarella se deja el pelo largo
 NAH! 14: No Molestar! 2: Wolverine (gratis)
 NAH! 15: Elige tu propia locura 46: Eres George Bush (diciembre 2006)
 NAH! 16: VeraNAH! (enero 2007)
 NAH! 17: Mazinger! (marzo/abril 2007)
 NAH! 18: Mago se queda sin trucos y saca un calzón con paloma (agosto 2007)
 NAH! 19: Se pasan de rosca con un lifting ¡y le borran la cara! (SEH!) (diciembre 2007)
 NAH! 20: Hombre pierde su pene en el triángulo de sus bermudas (abril/mayo 2008)
 NAH! 21: Descubren a Jack Nicholson sentado arriba de su Óscar (agosto 2008)
 NAH! 22: 100 años: 1908-2008 (noviembre 2008)
 NAH! 23: Abuelo se equivoca de pastilla y aparece en la Matrix (marzo 2009)
 NAH! 24: Mujer masoquista demanda a su marido porque no le pega (mayo/junio 2009) (incluye Especial FX)
 NAH! 25: InvierNAH! - Escucha que hay probabilidades de granizo y llena la pileta de Whisky (julio/agosto 2009)
 NAH! 26: "Tarantino Collection Remastered Edition" - Reedición a color del número 4 (octubre/noviembre 2009)
 NAH! 27: Cangrejo homosexual va para adelante (verano 2009/2010) (incluye cómic SuperAbuelos)
 NAH! 28: The Nah! York Times - Hallan semen de Clinton en un seno de la Estatua de la Libertad (abril 2010)
 NAH! 29: Compra hongos alucinógenos ¡Y le vienen con un pitufo adentro! (septiembre/octubre 2010)
 NAH! 30: Surfer con novia sin tetas barrena ola legendaria (marzo/abril 2011)
 NAH! 31: ???
 NAH! 32: Descubren a policía enano que manguea pizzetas (abril/mayo 2012)

Ediciones especiales 
 NAH! Kabul Rock 107.9 (ahora Radio Berlín).
 NAH! Ediciones presenta: "36a edición ¡¡¡200.000 ejemplares vendidos!!! y otros cuentos breves" (septiembre 2008)
 NAH! presenta: Marihuanix, el holandés (diciembre 2008)
 19:01 Hora de estar en casa (publicación gratuita entregada con Lay´s Restó)
 NAH! Philip Morris Caps Num 1 (edición gratuita como parte promocional de la marca mencionada)
 NAH! Philip Morris Caps Num 2 (edición gratuita como parte promocional de la marca mencionada)

Tapas digitales 
Durante la pandemia de Covid que sacudía el mundo entero, en la cuarentena Argentina del 2020, nacieron una serie de tapas digitales de la Revista NAH!. Las mismas son conocidas como "CuarenteNAH!", con algunas variantes parodiando un conocido diario deportivo, llamadas "AlcohOlé", como "suplemento en gel" de las ediciones de CuarenteNAH!. Con la única intención de hacer un poco más ameno el confinamiento, estas no eran ediciones digitales de la revista, solo tapas creadas por las mentes creativas originales y distribuidas en las redes sociales oficiales. Durante la segunda cuarentena, en 2021, llegó una segunda tanda de CuarenteNAH!.

Primera tanda, cuarentena 2020. 

 CuarenteNAH! DÍA 7: Organizan gira nacional de Mambrú para asegurarse que la gente se quede en sus casas (26 de marzo de 2020)
 CuarenteNAH! DÍA 8: Confunde alcohol en gel con vaselina y se inicia en el fist fucking (27 de marzo de 2020)
 CuarenteNAH! DÍA 11: ANGUSTIA EN CHINA - Luego de confirmarse que el virus provino de un murciélago, Batdonald´s anuncia su cierre definitivo (30 de marzo de 2020)
 CuarenteNAH! Suplemento en gel - AlcohOlé 1: VAR-BIJO - Prueban un nuevo VAR que te dice qué jugador está infectado y así podría reanudarse el fútbol. Enzo Pérez ya avisó que así no juega (31 de marzo de 2020)
 CuarenteNAH! DÍA 13: REVELADOR ESTUDIO - Un adolescente en cuarentena produce más leche que una Aberdeen Angus (1 de abril de 2020)
 CuarenteNAH! DÍA 14: HOME OFFICE A FULL - Sicario asusta por teléfono para infartar desde su casa (2 de abril de 2020)
 CuarenteNAH! DÍA 15: APLAUSOS DE LAS 9: Aparecen los padres de un chico que se había perdido en Miramar en 1996 (3 de abril de 2020)
 CuarenteNAH! DÍA 17: Vin Diesel manda a su doble de riesgo a hacer las compras (6 de abril de 2020)
 CuarenteNAH! Suplemento en gel - AlcohOlé 2: CHIPI BARBIJO - Desde su casa y con un tutorial buenísimo, el Chipi Barijho te enseña a robar una cadenita a 1 metro y medio de distancia (7 de abril de 2020)
 CuarenteNAH! DÍA 20: Diagnostican a Mirtha Legrand con "COVID - 19 A.C" (9 de abril de 2020)
 CuarenteNAH! DÍA 22: Da un recital en el balcón, salta al público y se mata (10 de abril de 2020)
 CuarenteNAH! DÍA 24: Sacerdote moderno manda hostias a sus fieles por Rappi (12 de abril de 2020)
 CuarenteNAH! DÍA 42: VIETNAM: Se disfrazó de perro para salir a pasear más... ¡Y se lo comieron! (27 de abril de 2020)
 CuarenteNAH! DÍA 43: Soltero en cuarentena se rehúsa a ver porno gratis y le diagnostican GOVIR-19 (28 de abril de 2020)
 CuarenteNAH! Suplemento en gel - AlcohOlé 3: ALCOHOL EN GELP - Más de 200.000 muertes en todo el mundo, pero ¿a quién le importa si zafaste de irte a la B? El lobo trajo a Dios y Dios hizo el milagro... (29 de abril de 2020)

Segunda tanda, cuarentena 2021. 

 CuarenteNAH! DÍA 44: ¡QUE GATURROS! Descubren que la vacuna Sputnik tiene como efecto secundario plagiar historietas (21 de abril de 2021)
 CuarenteNAH! DÍA 45: JUNTO A LOS CREADORES DE LA OLA VERDE Y LA OLA ESTÁ DE FIESTA Flavia Palmiero volvería a la T.V con LA SEGUNDA OLA (28 de abril de 2021)
 CuarenteNAH! DÍA 46: LANZAN JUEGO DE MESA Y ES FUROR: "El juego de la COVID-A" (12 de mayo de 2021)
 CuarenteNAH! DÍA 50: ALERTA EN BELGRANO R - Inés Pequinés organiza fiesta CANdestina (3 de junio de 2021)

Enlaces externos 
 Twitter oficial de revista NAH!
 Facebook oficial de revista NAH!
 Instagram oficial de revista NAH!

Revistas de Argentina
Revistas humorísticas
Revistas en español